Guo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dong-Hui Guo
 Lei Guo
 Rong Fa Guo
 Shou Yu Guo
 Yan Ping Guo